Räty ist der Familienname folgender Personen:

 Noora Räty (* 1989), finnische Eishockeyspielerin
 Seppo Räty (* 1962), finnischer Leichtathlet